Con la palabra Kili nos podemos referir:

 al monte Kili, o Kilimanjaro, en Kenia;
 al atolón Kili, un atolón coralino de las islas Marshall; o
 a Kili, un personaje de la novela El hobbit, de J. R. R. Tolkien.